Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2018 de l’US Open de tennis qui est disputé du 30 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréates 
Ashleigh Barty et Coco Vandeweghe signent leur  succès ensemble en battant en finale Tímea Babos et Kristina Mladenovic après avoir sauvé 3 balles de match. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur premier en Grand Chelem.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2018
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en août 2018
Tennis en septembre 2018
Sport aux États-Unis en août 2018
Sport aux États-Unis en septembre 2018
Sport à New York en 2018